Subaru Corporation – japoński koncern branży motoryzacyjnej i lotniczej
 Subaru – marka samochodów osobowych produkowanych przez powyższe przedsiębiorstwo
 Subaru – imię japońskie
 teleskop Subaru – teleskop na Hawajach